Rosário Oeste (gemeente), en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Rosário Oeste (microregio), en microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso